El nombre de Juan José Pérez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Juan José Pérez Hernández (c. 1725-1775). Marino y explorador español.
 Juan José Pérez (1814-1880). Militar boliviano y héroe de la Guerra del Pacífico.
 Juan José Pérez Vergara (1815-1882). Agricultor, ganadero y político chileno.
 Juan José Pérez Cañestro (nacido en 1954). Exfutbolista español.
 Juan José Pérez Rangel. Asesino español que cometió varios crímenes en territorio barcelonés.